Jubilee kan syfta på:

 Jubilee (album) – ett album från 1988 av Grant Lee Buffalo
 Jubilee (film) – en film från 1977 av Derek Jarman
 Jubilee (seriefigur) – en superhjälte
 Jubilee line – en linje i Londons tunnelbana
 Operation Jubilee – täcknamn för en räd under andra värkdskriget, se Räden i Dieppe